Леони́д Спи́рин:
 Спирин, Леонид Васильевич (1932—1982) — олимпийский чемпион 1956 года по спортивной ходьбе.
 Спирин, Леонид Михайлович (1917—1993) — советский историк, доктор исторических наук, профессор.